L'amazona de la Martinica (Amazona martinicana) és un ocell extint de la família dels psitàcidss (Psittacidae) que habitava l'illa de la Martinica, a les Antilles.

Referències 

Dendrocopos